Els Meijer (politicus) (1948), Nederlands bestuurder en voormalig politica voor de VVD
 Els Meijer (schaatsster) (1959), Nederlands schaatsster